19-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 19 июля по 2 августа 1914 года в Мангейме, посвященный его 30-летию.

Турнир мастеров  
18 участников; 3 других турнира: 86 участников, в том числе 10 представителей России. Турнир мастеров остался незавершённым из-за начала 1-й мировой войны 1914—1918. Русские шахматисты были задержаны в Германии в качестве пленных; часть из них оставалась там свыше полутора лет. 

В турнире мастеров лидировали А. Алехин — 9½ очков, М. Видмар — 8½ и Р. Шпильман — 8. После 11-го тура турнир был прерван. Призы были распределены согласно положению участников турнира на 2 августа 1914.

Главный турнир «А» 
1-й приз и звание мастера присуждены И. Рабиновичу (7½ очков из 10).

Главный турнир «Б» 
Звание мастера присуждено Ю. Брaxу и Н. Рудневу.

1-я группа 
 1. Ю. Брах — 6 очков; 
 2—4. П. Иорданский, П. Романовский и Ф. Шуберт — по 5.

2-я группа 
1. Н. Руднев — 7 очков; 2. Й. Доминик — 6; 3. Ланге — 5.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Мангейме
1914 год в шахматах